Pronto Airways LP, действующая как Pronto Airways — канадская авиакомпания местного значения со штаб-квартирой в городе Саскатун, провинция Саскачеван, выполняющая регулярные пассажирские, чартерные и грузовые авиаперевозки по небольшим аэропортам провинции.

Портом приписки авиакомпании и её главным транзитным узлом (хабом) является Аэропорт Принс-Элберт (Гласс-Филд), основным пунктом назначения — Международный аэропорт Саскатун имени Джона Дж. Дифенбейкера.

Авиакомпания входит в состав авиационного холдинга West Wind Aviation.



История 
Pronto Airways LP была образована в начале 2006 года и начала коммерческие авиаперевозки 1 февраля того же года с выполнения регулярных пассажирских рейсов из города Принс-Элберт и населённые пункты Пойнт-Норт, Вулластон-Лейк и Ля-Ронж.

15 марта 2006 года в маршрутную сеть авиакомпании добавились аэропорты городов Саскатун и Стоуни-Рапидс.

Маршрутная сеть 
По состоянию на 30 июня 2009 года маршрутная сеть авиакомпании Pronto Airways включала в себя следующие аэропорты:

 Нунавут
 Бейкер-Лейк — Аэропорт Бейкер-Лейк
 Рэнкин-Инлет — Аэропорт Рэнкин-Инлет
 Саскачеван
 Пойнт-Норт — Аэропорт Пойнт-Норт
 Принс-Элберт — Аэропорт Принс-Элберт (Гласс-Филд)
 Саскатун — Международный аэропорт Саскатун имени Джона Дж. Дифенбейкера
 Стоуни-Рапидс — Аэропорт Стоуни-Рапидс
 Ураниум-Сити — Аэропорт Ураниум-Сити
 Вулластон-Лейк — Аэропорт Вулластон-Лейк
 Реджайна — Международный аэропорт Реджайна

Флот 
По данным официального сайта авиакомпании в марте 2010 года воздушный флот Pronto Airways составляли следующие самолёты:
 2 Beechcraft 1900 (регистрационные номера C-GPRT и C-GPRZ)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт авиакомпании Pronto Airways

Авиакомпании Канады